La Grange-du-Bois est un toponyme qui peut désigner :

 La Grange-du-Bois, écart de la commune française de Savigny-le-Temple, dans le département de la Seine-et-Marne en région Île-de-France ;
 La Grange-du Bois, hameau de la commune française de Cenves, dans le département du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes.